Onderdistrict in Indonesië
 Kedungpring (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kedungpring (Kemranjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedungpring (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kedungpring (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java